Shanghai Masters 2014 (Bank of Communications OTO Shanghai Masters) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 8 och 14 september 2014 i Shanghai Grand Stage i Shanghai, Kina.

Stuart Bingham vann sin andra rankingturnering genom att besegra Mark Allen med 10–3 i finalen.

Kval
Kvalet spelades mellan 12 och 15 augusti 2014 i Barnsley, England. De 16 vinnarna gick vidare till huvudturneringen där åtta av spelarna först lottades till att spela en inledande omgång mot 8 kinesiska wild cards.

Wild card-omgång
Åtta av de 16 spelare som kvalificerat sig för huvudturneringen lottades att först spela en wild card-omgång mot åtta kinesiska spelare 8–9 september 2014 i Shanghai. Vinnarna kvalificerade sig för huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Källor
snooker.org

2014 i Kina
Snookersäsongen 2014/2015
2014